William, Willie, Will, Bill o Billy Stewart può riferirsi a:

Letteratura
Will Stewart fu uno pseudonimo usato negli anni '40 da Jack Williamson

Politica
William James Stewart (1889-1969), politico canadese
William Morris Stewart (1827-1909), politico statunitense

Scienza
William Stewart (1935), biologo britannico

Sport
William Stewart (1883-1950), ciclista britannico
William Stewart (1889-1958), atleta australiano